Лина Мона Андреа Хуртиг (; ) — шведская футболистка, нападающей английского клуба «Арсенал» и сборной Швеции.

Клубная карьера 
Достигнув 15 лет, Хуртиг, бывшая родом из Авесты, провела сезон 2011 года в Норрэттане (третий уровень в системе женских футбольных лиг Швеции) за команду «Густафс ГоИФ». Она забила 14 голов и сделала четыре голевые передачи в 20 матчах. В конце того сезона к ней проявили интерес клубы Дамаллсвенскана «ЛдБ Мальмё» and «Умео». Вскоре она присоединилась к последнему.

После вылета «Умео» по итогам сезона 2016 года Хуртиг перешла в стан тогдашних чемпионок Швеции, клуб «Линчёпинг», заключив с ним двухлетний контракт.

В августе 2020 года перешла в итальянский клуб «Ювентус».

Карьера в сборной 
Будучи членом женской сборной Швеции до 19 лет, Хуртиг играла на чемпионате Европы 2012 года до 19 лет. В составе национальной команды она стала победителем этого первенства, шведки в финале одолели испанок в дополнительное время со счётом 1:0.

В декабре 2012 года тренер главной женской сборной Швеции Пиа Сундхаге вызвала Хуртиг на тренировочный сбор команды в Босоне. Хуртиг также была включен в состав сборной на товарищеский матч с Бразилией 19 июня 2013 года, закончившийся ничьей 1:1. Она надеялась попасть в окончательный состав хозяек женского чемпионата Европы 2013, но не была выбрана.

После того, как Хуртиг не смогла принять участие в товарищеском матче с Норвегией в мае 2013 года Сундхаге описала её как потенциального игрока мирового класса.

Хуртиг дебютировала в главной женской сборной Швеции, выйдя на замену в поединке с Канадой, завершившемся ничьей со счётом 1:1, в ноябре 2014 года.

Хуртиг был включена в состав сборной Швеции, которая отправилась во Францию на чемпионат мира по футболу среди женщин 2019 года. Она забила свой первый гол на турнире в матче против Таиланда, закончившемся разгромом последних со счётом 5:1.

Голы за сборную

Достижения

Командные 
«Линчёпинг»
 Чемпионка Швеции: 2017
«Ювентус»
 Чемпионка Италии: 2020/21

Сборная Швеции (до 19 лет)
 Чемпионатка Европы (до 19 лет): 2012

Личная жизнь 
Хуртиг — лесбиянка. 16 августа 2019 года она объявила, что сочеталась браком с Лизой Ланц, своей подругой по команде «Линчёпинг». 11 июня 2021 года у Хуртиг родилась дочь.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Умео»

Футболистки Швеции
Игроки женской сборной Швеции по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ЖФК «Линчёпинг»
Игроки ЖФК «Умео»
Игроки ЖФК «Ювентус»
Игроки ЖФК «Арсенал» Лондон